Die 8. Eneco Tour fand vom 6. bis 12. August 2012 statt. Das einwöchige Rad-Etappenrennen bestand aus sieben Etappen und war Teil der UCI WorldTour 2012.

Teilnehmer 
An der Eneco Tour nahmen 21 Teams teil, alle 18 UCI ProTeams waren startberechtigt. Zusätzlich wurden drei Wildcarts vergeben.

Etappen

Etappenübersicht

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

Gesamtwertung

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (niederländisch)
 

2012
Radrennen 2012